Золотой Лотос (кинопремия) может означать:* Золотой Лотос (кинопремия, Вьетнам) () — главный приз Вьетнамского кинофестиваля, присуждаемый лучшим фильмам в пяти категориях: лучшие художественный кинофильм, direct-to-video, документальный, научно-популярный и анимационный фильмы.
 Золотой Лотос (кинопремия, Индия) (, Swarna Kamal) — приз Национальной кинопремии Индии (главной кинематографической награды Индии под управлением подразделения министерства информации и телерадиовещания), присуждаемый лучшим фильмам в различных категориях.  — приз  и .